Bundestagswahlkreis 166 steht für folgende Wahlkreise in Deutschland:

 Bundestagswahlkreis Vogtlandkreis (seit 2013)
 Bundestagswahlkreis Zwickau (2009)
 Bundestagswahlkreis Annaberg – Aue-Schwarzenberg (2002 und 2005)
 Bundestagswahlkreis Nürtingen (1980 bis 1998)
 Bundestagswahlkreis Stuttgart III (1965 bis 1976)
 Bundestagswahlkreis Heilbronn (1949 bis 1961)